Auguste Chirac ( - 1884), général français qui lutta pour l'indépendance de la Belgique contre le Royaume uni des Pays-Bas en 1830.
 Auguste Chirac (1838-1903), écrivain et auteur dramatique français du , socialiste proudhonien et journaliste antisémite.